Roanoke Park Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Roanoke Park Historic District (Raleigh, North Carolina), NRHP-ID: 03000389
 Roanoke Park Historic District (Seattle, Washington), NRHP-ID: 09000578